Wilczy Groń – szczyt w Beskidzie Żywieckim (w miejscowości Złatna)
 Wilczy Groń – wzniesienie w Beskidzie Żywieckim (w miejscowości Rajcza)